Osoby o tym nazwisku:
 Abram Topor − żydowski malarz
 Nikolai Topor-Stanley − australijski piłkarz polskiego pochodzenia,
 Roland Topor − francuski pisarz polskiego pochodzenia, dramaturg, rysownik, grafik, reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenarzysta i scenograf